Ludwig Schneller ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Schneller (Theologe) (1858–1953), deutscher evangelischer Theologe und Missionar
 Ludwig Schneller (Politiker) (1879–1936), Schweizer Politiker